Sassivik bezeichnet:
 Sassivik (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sassivik (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sassivik (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sassivik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland